

Persone 
 Andrew Tembo – ex calciatore zambiano
 Fwayo Tembo – calciatore zambiano
 Kaitano Tembo – allenatore di calcio ed ex calciatore zimbabwese
 Masauso Tembo – ex calciatore zambiano

Altro 
 Tembo the Badass Elephant –  videogioco a piattaforme